Il doppio del torneo di tennis Warsaw Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Greenhalgh e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale Ali Hamadeh e Johan Landsberg per walkover.

Teste di serie 

 Massimo Ardinghi /  João Cunha e Silva (semifinali)
 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (quarti di finale)

 James Greenhalgh /  Nenad Zimonjić (Campioni)
 Francisco Costa /  Jose Frontera (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Warsaw Challenger 1998